Das Dutch Darts Masters war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 5. bis zum 7. Juni 2015 zum vierten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das vierte Event der European Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2015 durchgeführt wurde. Austragungsort war zum ersten Mal die Evenementenhal in Venray.

Titelverteidiger war Michael van Gerwen, der das Turnier erneut, zum insgesamt zweiten Mal, gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 115.000 an Preisgeldern ausgeschüttet und damit £ 15.000 mehr als im Vorjahr. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für das Dutch Darts Masters 2015 waren folgende 48 Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit – Stand 8. März 2015 –, von denen alle gesetzt waren
 Die 20 Gewinner des Dutch Darts Masters UK Qualifier vom 13. März 2015
 Die 8 Gewinner des Dutch Darts Masters European Qualifier vom 4. Juni 2015
 Die 4 Gewinner des Dutch Darts Masters Dutch Qualifier vom 4. Juni 2015

PDC Pro Tour Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Michael Smith
  James Wade
  Peter Wright
  Brendan Dolan
  Ian White
  Vincent van der Voort
  Simon Whitlock
  Mervyn King
  Justin Pipe
  Kim Huybrechts
  Terry Jenkins
  Steve Beaton
  Jamie Caven
  Stephen Bunting
  Dave Chisnall

Dutch Darts Masters UK Qualifier
  Dean Winstanley
  Gary Stone
  William O’Connor
  Alan Norris
  Darren Webster
  Prakash Jiwa
  Wes Newton
  Johnny Clayton
  Ricky Evans
  John Henderson
  Gerwyn Price
  Kyle Anderson
  Joe Cullen
  Nathan Aspinall
  Jamie Robinson
  Josh Payne
  Daryl Gurney
  Wayne Jones
  Brett Claydon
  David Pallett

Dutch Darts Masters European Qualifier
  Davyd Venken
  Cristo Reyes
  Mensur Suljović
  Dimitri Van den Bergh
  Rowby-John Rodriguez
  John Michael
  Kenny Neyens
  Max Hopp

Dutch Darts Masters Dutch Qualifier
  Christian Kist
  Jerry Hendriks
  Jeffrey de Zwaan
  Jelle Klaasen

Ergebnisse

Vorrunde 
Alle ungesetzten Spieler begannen in der 1. Runde (Vorrunde). Sie wurde am 5. Juni 2015 ausgetragen.

Finalrunde 
In Runde 2 trafen die gesetzten Spieler auf die Sieger der 1. Runde. Die Endrunde wurde am 6. und 7. Juni ausgetragen.

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf pdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Turnierverlauf auf dartn.de

Einzelnachweise 

2015
European Darts Tour 2015
Sportveranstaltung in der Provinz Limburg (Niederlande)
Sport (Venray)